Konstantinos Laifis (Grieks: Κωνσταντίνος Λαΐφης) (Paralimni, 19 mei 1993) is een Cypriotische voetballer. Hij is een verdediger en speelt sinds 2016 voor Standard Luik.

Carrière
Konstantinos Laifis speelde in zijn jeugd zowel tennis als voetbal. Hij sloot zich op jonge leeftijd in zijn geboortestad aan bij voetbalclub Enosis Neon Paralimni. In 2009 mocht de toen 16-jarige Laifis samen met enkele landgenoten naar de jeugdopleiding van Nottingham Forest. Hij bleef drie jaar bij de Engelse club alvorens in 2012 terug te keren naar Cyprus, waar hij zich aansloot bij Anorthosis Famagusta.

In het seizoen 2011/12 maakte hij in de Cypriotische beker zijn officieel debuut voor Anorthosis Famagusta. Nadien verdween hij terug uit het elftal. In 2013 werd Laifis verhuurd aan reeksgenoot Alki Larnaca. Hij werd er een vaste waarde en mocht reeds in januari 2014 terugkeren naar Anorthosis Famagusta. Nadien werd hij ook voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg van Cyprus.

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Standard Luik

Cypriotisch voetballer